Hugo Kremer steht für folgende Personen:
 Hugo Kremer (* 1965), deutscher Wirtschaftspädagoge, siehe H.-Hugo Kremer
 Hugo Kremer von Auenrode (1833–1888), österreichischer Jurist